Il singolare del torneo di tennis Rocky Mount Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robby Ginepri che ha battuto in finale Alex Kim 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Cecil Mamiit (secondo turno)
 Assente
 Mardy Fish (quarti di finale)
 Alex Kim (finale)

 Jack Brasington (primo turno)
 Robby Ginepri (Campione)
 Brian Vahaly (semifinali)
 Ivo Karlović (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rocky Mount Challenger 2002